Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Anna-Lena Grönefeld 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Conchita Martínez (campionessa)
 Mashona Washington (primo turno)

 Kristina Brandi (primo turno)
 Marta Domachowska (primo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (finale)
 Virginia Ruano Pascual (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2005